Woman steht für:

 Woman (Zeitschrift), österreichische Frauenzeitschrift

Musik:
 Woman (Paul-McCartney-Komposition), Lied von Peter & Gordon (1966)
 Woman (Mike-McGear-Album), Album von Mike McGear (1972)
 Woman (Burt-Bacharach-Album), Album von Burt Bacharach (1979)
 Woman (Lied), Lied von John Lennon (1980)

Filme:
 Woman (2007), US-amerikanische Filmbiographie von Ziad H. Hamzeh 
 Woman (2019), ukrainisch-französischer Dokumentarfilm von Yann Arthus-Bertrand und Anastasia Mikova 
 The Woman, US-amerikanischer Film von Lucky McKee (2011) 

Siehe auch
 Woman to Woman
 Women